Ceroxys är ett släkte av tvåvingar. Ceroxys ingår i familjen fläckflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fläckflugor
Ceroxys